Амами
 Амами (острова) — группа островов в составе островов Рюкю
 Амамиосима — главный остров в этой группе
 Амами (город) (奄美市 Амами-си) — город в Японии, главный город островов Амами
 Амами (наречие) — одно из двух наречий амами-окинавского языка
 Амами (фамилия) — японская фамилия
  — японская актриса
 Амами (станция) — железнодорожная станция в префектуре Осака

Флора и фауна 
 Амамийский вальдшнеп
 Амамийский дрозд (Zoothera major)
 Амамийский кролик